НХЛ — аббревиатура, означающая:

 Национальная хоккейная лига — (; ) — профессиональная спортивная организация, объединяющая хоккейные клубы США и Канады.
 Ночная хоккейная лига — российская любительская спортивная организация, созданная 15 декабря 2011 года по инициативе Владимира Путина.
 Неходжкинские лимфомы — ( общее сборное наименование клинически, морфологически, иммунофенотипически и цитогенетически весьма разнообразной группы лимфом, включающей все лимфомы, кроме «лимфомы Ходжкина» (лимфогранулематоза).